L'Istitut Cultural Ladin Cesa de Jan è un'associazione culturale con sede a Colle Santa Lucia, provincia di Belluno, Veneto. L'Istituto si occupa di promuovere, tutelare e valorizzare l'identità culturale e linguistica ladina della popolazione di tre comuni della provincia di Belluno, Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana e Cortina d'Ampezzo.

Fondazione e inaugurazione 
La fondazione dell'istituto risale ufficialmente al 21 febbraio 2004, mentre la sua inaugurazione ufficiale fu celebrata il giorno 20 febbraio 2005 alla presenza, a Colle Santa Lucia, dei tre presidenti dell'epoca delle province di Belluno, Bolzano e Trento, rispettivamente Sergio Reolon, Luis Durnwalder e Lorenzo Dellai. La sede dell'istituto si trova nella casa Chizzali-Bonfadini (in ladino Cesa de Jan) nel centro storico di Colle Santa Lucia. 

La fondazione dell'istituto è stata resa possibile dalla legge Nr. 482 sulle minoranze linguistiche della Repubblica italiana  ("Norme a tutela delle minoranze linguistiche storiche").

Attività 
L'istitut Cesa de Jan nasce appunto come associazione culturale e, in tal senso, si occupa di promuovere e valorizzare lingua, cultura e tradizioni della gente ladina. Su tutti i fronti è quindi di fondamentale importanza la collaborazione con gli altri istituti atti a promuovere la cultura ladina sul territorio, ovvero con l'Istitut Ladin "Micurà de Rü" in val Badia (Bolzano), l'Istitut Cultural Ladin "Majon di Fascegn" in Val di Fassa (Trento) e l'Istituto ladin de la Dolomites di Borca di Cadore (Belluno).

Attività linguistiche 
Oltre alla ricerca in campo linguistico, l'istituto organizza corsi di ladino, sia rivolti specificamente ai dipendenti della pubblica amministrazione, sia rivolto alla popolazione tutta. L'istituto si occupa inoltre di insegnare il ladino nelle scuole.

Tra le attività di ricerca linguistica, Pellegrini (cfr. 2009, 151) spiega che l'istituto mira a creare un'informatizzazione del dizionario di Vito Pallabazzer per il dialetto ladino di Colle Santa Lucia.

Attività culturali
L'istituto organizza esposizioni periodiche e durature presso la sede di Colle Santa Lucia. Attualmente sono visitabili una mostra sui mestieri del calzolaio e del falegname, e una mostra sulle composizioni di fiori secchi. È possibile visitare inoltre una mostra sui costumi tradizionali delle genti ladine di Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana e Cortina d'Ampezzo. 

In estate, l'istituto organizza anche un campo estivo per i bambini in età scolastica. 

Recentemente, l'istituto ha avviato una collaborazione con le locali Radio Più (per la vallata agordina) e Radio Cortina (per la conca ampezzana e il Cadore) dal nome "Almanacco Ladino". Si tratta di un programma a cura dell'istituto stesso per la scoperta di curiosità, storia e tradizioni delle genti ladine. L'appuntamento è settimanale e dura qualche minuto. L'almanacco viene proposto nelle tre varietà dialettali ladine di Colle S. Lucia, Livinallongo del Col di Lana e Cortina d'Ampezzo.

Attività di pubblicazione 
Con il nome di "Ladins da Souramont" l'Istituto propone una collana di pubblicazioni inerenti ai temi della lingua, della cultura, della storia e della religione nelle aree ladine. Le prime opere pubblicate all'interno della suddetta collana sono state le seguenti: 

 Rührlinger, Brigitte (2005): Il movimento neoladino in provincia di Belluno. Colle Santa Lucia: Istitut Cultural Ladin "Cesa de Jan"
 Lezuo, Ivan (2006): Una comunità alpina nell'800. Colle Santa Lucia: Istitut Cultural Ladin "Cesa de Jan"
 Masarei, Sergio (2005): Dizionario Fodom. Colle Santa Lucia: Istitut Cultural Ladin "Cesa de Jan"

Una lista aggiornata delle pubblicazioni di questa collana è disponibile direttamente sul sito dell'Istitut.

Inoltre, a partire dal 2006, l'istituto promuove il concorso di poesia Mendranze in Poejia, riservato alla scrittura nelle lingue minoritarie d'Italia. Si tratta del concorso di riferimento per la scrittura nelle lingue minori d'Italia. Solitamente i vincitori del concorso vengono premiati nel corso di una serata evento dedicata alla cultura ladina.

Biblioteca 
L'Istituto possiede anche una biblioteca ben fornita di pubblicazioni relative alle tematiche linguistico-culturali, storiche e geografiche relative all'area ladino-dolomitica la cui lista è disponibile online.

Note 

Associazioni culturali